Les Hauts-Plateaux peuvent designer :

 les Hauts-Plateaux, un département Camerounais ;
 les Hauts Plateaux, région d'Algérie, souvent liée aux wilayas de Djelfa, Tiaret ;
 les Hauts-Plateaux, région du Nouveau-Brunswick, au Canada.
 les Hauts-Plateaux du Centre de Madagascar.